Cempa bezeichnet:

 Cempa (Distrikt), ein indonesischer Distrikt (Kecamatan) auf der Insel Sulawesi

Cempa ist der Familienname folgender Personen:

 Wiesław Cempa (* 1970), polnischer Skilangläufer